Oenanthe peut désigner :
 Œnanthe, genre de plantes herbacées de la famille des Apiaceae.
 Oenanthe, genre d'oiseaux de la famille des Muscicapidae, ordre des Passeriformes